El Condado de Miami es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Miami (Indiana)
 Condado de Miami (Kansas)
 Condado de Miami (Ohio)